Deux congrégations religieuses catholiques portent le nom de Mariste:
Frères maristes
Pères maristes, ou Société de Marie, à ne pas confondre avec la Société de Marie des marianistes